Карп может означать:
 Карп, или сазан, — вид рыб.
 Карп — рыбное блюдо.

Имя 
 Карп — апостол от семидесяти, ученик апостола Павла.
 Карп (II—III века) — священномученик, святой Православной, Католической, Армянской и Евангельской церквей.
 Карп — один из основателей ереси стригольников.

 Карп Антиохийский — древнегреческий механик, астроном и геометр.

Фамилия 
 Карп, Александр Поэлевич (род. 1959) — российский и американский учёный в области методики преподавания математики в средней школе, сын П. М. Карпа.
 Карп, Бернард (1901—1966) — нидерландский яхтсмен, олимпийский чемпион.
 
 Карп, Дэвид (род. 1986) — американский предприниматель, основатель и исполнительный директор компании Tumblr.
 Карп, Игорь Николаевич (1932—2021) — советский и украинский энергетик, академик НАНУ.
 Карп, Илие Васильевич (1960—2021) — молдавский футбольный тренер.
 Карп, Йохан (1897—1962) — нидерландский яхтсмен, олимпийский чемпион.
 Карп, Кэтэлин (род. 1993) — молдавский футболист.
 Карп, Лилиан Александрович (род. 1978) — молдавский политик.
 Карп, Мария Поэлевна (род. 1956) — журналист, филолог и переводчик, дочь П. М. Карпа.
 Карп, Меер Львович (1895—1968) — советский генетик, библиограф, переводчик и педагог. 
 Карп, Наталья (1911—2007) — британская пианистка.
 Карп, Пауль (1905—1981) — эстонский дирижёр, тромбонист и музыкальный педагог.
 Карп, Петре (1837—1919) — румынский государственный деятель.
 Карп, Поэль Меерович (род. 1925) — советский и британский публицист, поэт, балетовед, переводчик, сын М. Л. Карпа.
 Карп, Ричард Мэннинг (род. 1935) — американский учёный в области информатики.
 Карп, Сергей Бенедиктович (1892—1937) — советский государственный деятель, председатель Госплана РСФСР (1934—1937).
 Карп, Харви (род. 1951) — американский педиатр, специалист по детскому развитию.
 Карп, Яков (в монашестве Иаков; 1865—1943) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Елгавский, викарий Рижской епархии.

Другое 
 Карп — белорусский шляхетский герб и одноимённый шляхетский род.
 Подводные лодки типа «Карп» — серия российских подводных лодок, построенных в Германии в начале XX века.
 «Карп» — головная подводная лодка этого проекта.
 Карп — деревня к западу от г. Оттава, административно подчинённая городу (а также одноименные речка и аэропорт).
 Карп-Васькина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

См. также 
 Карпы (значения)
 Карпов
 Карпин
 Карп отмороженный
 Алгоритм Эдмондса — Карпа — алгоритм решения задачи нахождения максимального потока в транспортной сети.